Quad/Doritos — ProPlayer de Half Life
 Diálogo de Segurança Quadrilateral — aliança geopolítica entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia
 Dormitório, quarto ou suíte de quatro moradores
 QUAD — série de quadrinhos brasileira
 QUaD — experimento com radiação cósmicas de fundo
 Quadriciclo — veículo terrestre
 Quadriga — carruagem com quatro cavalos
 Quadrotor ou quadcopter — helicóptero multirotor